Aoba – incrociatore della marina imperiale giapponese
Classe Aoba – classe di incrociatori giapponesi
Aoba – vecchio nome di Ambae, isola di Vanuatu
Aoba Yamashiro – personaggio della serie manga e anime Naruto
4292 Aoba – asteroide della fascia principale